Марокин има више значења:

 Марокин (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марокин (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику